Габриэль Лазаревич Билич (1935, Бельцы, Бессарабия, Румыния — 7 апреля 2021, Москва, Россия) — советский и российский учёный-медик,  и . Доктор медицинских наук (1971), профессор (1974).

Академик Российской академий естественных наук, вице-президент Национальной академии ювенологии, академик Международной академии наук, директор Северо-Западного филиала Восточно-Европейского института психоанализа.

Биография 
Родился в Бельцах в семье врача Цудика Давидовича Билича и учительницы Рузи Львовны Билич. В годы Великой Отечественной войны — в эвакуации в Таш-Кумыре, где закончил 5 классов средней школы.

В 1974 году был назначен первым заведующим кафедры биохимии и физиологии Марийского государственного университета (там же заведовал лабораторией фармакологической регуляции восстановительных процессов). Руководил кафедрой до 1987 года. В 1989 году организовал и возглавил кафедру клеточной биологии, морфологии и микробиологии Чечено-Ингушского государственного университета (руководил кафедрой до 1993 года). В 1993—1999 годах — первый заведующий кафедрой морфологии человека Новгородского государственного университета. В 1994 году организовал и возглавил Институт медицинского образования в Новгороде. Директор Северо-Западного филиала Восточно-Европейского института психоанализа (Великий Новгород).

Автор научных трудов по фармакологии восстановительных процессов, различным вопросам физиологии и патофизиологии, консервативной терапии ожогов и выпадения прямой кишки у детей, многократно переиздававшихся атласов нормальной анатомии человека (в 3-х томах) и биологии (в 4-х томах), учебных пособий по биологии и морфологии, двухтомного Большого толкового медицинского словаря, справочника по сексологии, а также популярных изданий по различным аспектам медицины.

Дети — кандидат медицинских наук Александр Габриэльевич Билич (род. 1972), кардиолог, Олег Габриэлевич Билич (род. 1978), предприниматель, директор по развитию холдинга «Фабрики мебели „8 Марта“».

Скончался 7 апреля 2021 года в Москве.

Библиография 
Автор 338 опубликованных научных работ, в том числе 5 атласов, 8 учебников, 17 учебных пособий, 8 монографий.
 Стимуляция регенерации и защитных механизмов в детской хирургии. М.: Медицина, 1976.
 Плёнкообразующие аэрозоли и их применение в медицине (с В. Э. Колла, С. И. Эйдельштейном и Г. И. Галецким). Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1977.
 Нарушения гомеостаза у хирургических больных и возможности их коррекции (с Н. П. Медведевым). Казань: Издательство Казанского университета, 1982.
 Стимуляция регенерации лёгких. М.: Медицина, 1982.
 Морфология и физиология микроорганизмов (с И. М. Габриловичем). Грозный: Чечено-Ингушский государственный университет им. Л. Н. Толстого, 1991.
 Руководство к практическим занятиям по анатомии человека (с М. Р. Сапиным). М.: Высшая школа, 1992.
 Морфология человека (цитология, гистология, нормальная анатомия). М.: РОУ, 1994.
 Большой толковый медицинский словарь. В 2-х тт. М.: АСТ, 1998.
 Репродуктивная функция и сексуальность человека. М.: Россбланкоиздат, 1998.
 Билич Г. Л., Божедомов В. А. Репродуктивная функция и сексуальность человека. СПб.: Издательство ДЕАН, 1999. — 368 с. — ISBN 5-88977-050-0.
 Основы валеологии (с Л. В. Назаровой). 2-е издание. СПб: Фолиант, 2000.
 Мужская сексуальность (с Л. М. Щегловым). М.: Новая Волна, Умеренков, 2004.
 «Виардо» — путь к здоровью и долголетию (с В. П. Тихоновым). М.: АСТ, 2007.
 Биология: универсальный атлас в 3-х книгах (с В. А. Крыжановским). М.: Харвест, 2005.
 Биология. Полный курс в 4-х тт. С В. А. Крыжановским. М.: ОНИКС, 2005 и 2007 (в 3-х тт.); М.: АСТ, 2010—2012 (в 4-х тт.).
 Справочник по сексологии. М.: ОНИКС, 2007.
 Биология для поступающих в вузы (с В. А. Крыжановским). М.: ОНИКС, 2008.
 
 Популярная медицинская энциклопедия. 5-е издание, М.: Вече, 2012.
 Анатомия человека: русско-латинский атлас (с В. А. Крыжановским). М.: Эксмо, 2012 и 2013.
 
 
 Анатомия человека: большой популярный атлас. М.: Эксмо, 2015.
 Под редакцией Г. Л. Билича
 Актуальные вопросы клинической медицины, гигиены труда и организации здравоохранения (под общей редакцией Г. Л. Билича и Т. О. Оспанова). Караганда: Казанский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, 1972.
 Фармакологическая регуляция регенераторных процессов (с соавторами). Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 1979.
 Пиримидиновые производные и их применение в биологии и медицине (сборник научных трудов под редакцией Г. Л. Билича и В. Э. Колла). Йошкар-Ола, 1979.

Примечания 

Авторы учебников по биологии
Родившиеся в Бессарабии
Физиологи СССР
Медики России
Медики СССР
Фармакологи СССР
Анатомы России
Преподаватели Марийского университета
Преподаватели Чеченского государственного университета
Члены РАЕН
Умершие от рака